Pépee — турецкий 3D-анимационный телесериал, созданный "Düşyeri" для Show TV. Сериал создала Айше Шуле Билгич. Первый эпизод вышел в эфир в качестве превью 6 июня 2008 года.

Персонажи 

 Пипи : главный герой сериала. Это молодой мальчик, полный любопытства, который любит играть в игры и открывать для себя новые вещи. Он очень акробатичен и движется с большой скоростью. Его всегда изображают в синей одежде и шляпе. Его лучшие друзья - Сила, Зулу и Шушу.
 Шушу (произносится Шу-шу): говорит на протяжении всего шоу и часто напрямую общается с персонажами. У Пепе с ней хорошие отношения, и он всегда рад ее видеть (слышать). Она напоминает бразильскую ведущую детских программ на португальском и испанском языках Сюкса (произносится как «Шуша» или «Шу-ша»).
 Биби : сестра Пепи.

Проблемы с законом 
В 2013 году Zinkia, компания, которая лицензирует испанского мультипликационного персонажа Покойо, подала иск против Дюсьери за нарушение авторских прав их персонажа, заявив, среди прочего, что даже имя испанское.

Обзор серии

Международный релиз

Примечания 

Программы телеканала Show TV
Программы телеканала TRT 1
Телесериалы Турции 2010-х годов
Телесериалы Турции 2000-х годов
Телесериалы Турции, запущенные в 2008 году